Die Verrazzano Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. April 2017 in Biot stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der Homepage der ATP (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Doppel auf der Homepage der ATP (PDF; 217 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der Homepage der ATP (PDF; 179 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Biot (Alpes-Maritimes)